Lennart Norberg, švedski hokejist, * 21. januar 1949, Švedska.

Norberg je v švedski ligi dvanajst zaporednih sezon igral za klub Timrå IK, zadnje tri sezone kariere pa za IF Björklöven. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 84 tekem.

Pregled kariere

|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 15
| 6
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 15
| 4
| 19
| -40
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 10
| 4
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 26
| 5
| 5
| 10
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 33
| 17
| 6
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 17
| 10
| 27
|
| 10
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 6
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 12
| 2
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 19
| 13
| 12
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 8
| 9
| 17
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 21
| 17
| 1
| 18
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 15
| 10
| 25
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 33
| 11
| 10
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 5
| 15
| 20
|
| 8
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 402
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" | -40
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti IF Björklöven